Доссена () може відноситися до:

 Доссена — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія.
 Італійське прізвище. Відомі носії:
 Джузеппе Доссена (*1958) — колишній італійський футболіст, півзахисник, згодом — футбольний тренер.

Італійські прізвища